Pietro Correr – politico
 Pietro Correr – patriarca